Plusieurs lieux de culte reconnus sanctuaires nationaux par les conférences épiscopales de l’Église catholique ont été nommés sanctuaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en référence à l’icône Notre-Dame du Perpétuel Secours :
 le sanctuaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d’Asuncion au Paraguay ;
 le  de Parañaque aux Philippines ;
 le sanctuaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Port-au-Prince en Haïti ;

Voir aussi